De Falco ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorio de Falco (* 1965), italienischer Marineoffizier und Politiker 
 Jonathan de Falco (* 1984), belgischer Fußballspieler und Pornodarsteller
 Lawrence Michael De Falco (1915–1979), Bischof von Amarillo
 Michele De Falco (* um 1688; † nach 1732), italienischer Opernkomponist
 Rubens de Falco (1931–2008; Rubens de Falco da Costa), brasilianischer Schauspieler
 Vincenzo De Falco (* 1960), italienischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Vittorio De Falco (* 1969), italienischer Poolbillardspieler